Neil Young
 Journey through the past (lied van Neil Young) (1971), lied van Neil Young
 Journey through the past (album van Neil Young) (1972), album van Neil Young
 Journey through the past (documentaire over Neil Young) (1972), documentaire over Neil Young
Chris Olley 
 Journey through the past (lied van Chris Olley) (2010), lied van Chris Olley
 Journey through the past (album van Chris Olley) (2010), album van Chris Olley
 Journey through the past (Pink Floyd) (1998), een muziekalbum van Pink Floyd
 Journey through the past (Class Of Sixty Nine) (2008), een lied van Class Of Sixty Nine
 Journey through the past (Bertrand Loreau) (2010), een lied van Bertrand Loreau
 Journey through the past (C.C.C.P.) (2010), een verzamelalbum van de Duitse band C.C.C.P.